Cunctochrysa är ett släkte av insekter som beskrevs av Hölzel 1970. Cunctochrysa ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Guldögonsländor
Cunctochrysa